Notre-Dame-des-Flots peut faire référence à :

 une chapelle  située à Sainte-Adresse en Seine-Maritime,  construite en 1857 dans le style néogothique pour honorer les marins disparus ;
 une paroisse du Québec ;
 une nouvelle paroisse du canton de Marquise dans le Pas-de-Calais ;
 une église située au Cap Ferret ;
 ancien nom de l'actuelle chapelle Sainte-Anne de La Baule-Escoublac ;
 Notre Dame des Flots, un ketch en bois, construit en 1942 à Gravelines ;
 l'église Notre-Dame-des-Flots à Étel dans le Morbihan ;
 le belvédère de la Roche Percée à Bourail, surmonté d'une statue de Notre-Dame -des-Flots.
 la statue érigée en 1911 à Arromanches-les-Bains.